Решёты  — топоним в России:
 Решёты — лагерное поселение на территории нынешнего Нижнеингашского района Красноярского края.
 Решёты — село в Кочковском районе Новосибирской области.
 Решёты — деревня в Островском районе Псковской области.
 Решёты — посёлок в составе городского округа Первоуральск Свердловской области.

 Решёты — железнодорожная станция Екатеринбургского региона Свердловской железной дороги.

См. также 
 Решоты
 Решето
 Решётка
Новые Решёты
Старые Решёты